Златен глобус за най-добър актьор в мюзикъл или комедия () е една от категориите, в които се връчва награда Златен глобус. Създадена е при разделянето на наградата за „най-добър актьор“ в категории за „драма“ и „мюзикъл или комедия“. Първият отличен с наградата е Фред Астер през 1951 г. на 8-ата церемония.

Победители и номинирани

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус